Турнир BNP Paribas Masters 2007 года в мужском одиночном разряде проводится в 36-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, шесть из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Давид Налбандян — победитель турнира.

Действующий чемпион соревнований — Николай Давыденко — защищал свой титул, но проиграл в третьем раунде.

Посев 
Все посеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)

<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Полуфинал)
<li>  Гильермо Каньяс (Третий раунд)
<li>  Томаш Бердых (Третий раунд)
<li>  Иван Любичич (Второй раунд)
<li>  Карлос Мойя (Второй раунд)
<li>  Энди Маррей (Четвертьфинал)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2007